Энсинас-де-Арриба ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 8,78 км². Население — 255 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 26 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки